Merziger bezeichnet:
 eine Fruchtsaftmarke der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach
 eine von Gerhard Merziger mitherausgegebene Formelsammlung in der Mathematik, siehe Merziger (Formelsammlung)

Merziger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Merziger (1887–1956), saarländischer Politiker
 Gerhard Merziger, deutscher Autor